Segmentierung oder Segmentation (lat. segmentum ,Abschnitt‘) bedeutet die Zerlegung eines Ganzen in einzelne Segmente (also Abschnitte, (voneinander abgrenzbare) Teile, Elemente etc.).

 Segmentierung (Bildverarbeitung), ein Teilgebiet der digitalen Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens
 Segmentierung (Biologie), die Unterteilung von Körpern in primär gleichartige Segmente
 Segmentierung (Linguistik), eine Zerlegung komplexer Einheiten wie Sätze oder Wörter in ihre Elemente
 Segmentierung (Ökonomik), im externen Rechnungswesen Segmentberichterstattung oder Segmentpublizität
 Segmentierung (Speicherverwaltung), in einem Betriebssystem die Unterteilung des benutzten Speicheradressraums
 Marktsegmentierung, die Aufteilung eines heterogenen Gesamtmarktes in homogene Marktsegmente 
Netzwerksegmentierung:
Aufteilung in Netzwerk-Segmente -> Segment (Netzwerk)
Aufteilung des TCP/IP-Datenstroms in Datenpakete -> Transmission Control Protocol#Aufteilen der Anwendungsdaten auf TCP-/IP-Segmente

Siehe auch:

 Segment
 Gliederung